Урвалсдейлд 2010 — 99-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Чемпіоном вперше став Брєйдаблік.

Учасники

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Гапнарфйордур взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубка Ісландії 2010

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Урвалсдейлд  на soccerway 

2010
Ісландія